Алекса́ндр Алекса́ндрович Стрелко́в (20 февраля 1903, Череповец — 11 октября 1977, Ленинград) — советский зоолог, специалист по морской гидробиологии и протозоологии, представитель паразитологической школы В. А. Догеля. Профессор Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, сотрудник Зоологического института РАН. Доктор биологических наук (1939).

Биография 
Родился 20 февраля 1903 года в Череповце. С В 1922 по 1927 годы учился в Ленинградском университете. Специализацию проходил на кафедре зоологии у Валентина Александровича Догеля. При выполнении дипломной работы, которая была посвящена почвенным инфузориям, работал в Институте тропической медицины в Бухаре и Институте опытной агрономии в Ленинграде. В 1930 году закончил аспирантуру в Петербургском биологическом институте в Петергофе. В 1937 году по совокупности работ была присуждена учёная степень кандидата биологических наук. С 1930 до 1948 год преподавал в Ленинградском педагогическом институте, где с 1941 по 1946 год заведовал кафедрой зоологии, заменяя на этой должности ушедшего на фронт Ю. И. Полянского. В 1939 году защитил докторскую диссертацию по теме «Паразитические инфузории из кишечника непарнокопытных семейства Equidae». С 1942 по 1944 год был в эвакуации, сначала в Кисловодске, затем в Ташкенте и далее в Кыштыме. 
В 1946 году возглавил основанную Догелем лабораторию протистологии. В 1948 году, после сессии ВАСХНИЛ, был уволен из Педагогического института «за приверженность к вейсманизму-морганизму». 

С 1944 года и до выхода на пенсию в 1974 году работал в Зоологической институте АН СССР, до последних дней жизни продолжал участвовать в работе института.  11 октября 1977 года от сердечного приступа.

Семья 
Отец, Александр Григорьевич Стрелков, был военным врачом, выпускником Военно-медицинской академии. Жена, Ольга Степановна Стрелкова (в девичестве Пигина) (1903—1995), ботаник, работала в Педагогическом институте им. М. Н. Покровского. Сыновья: Юрий Александрович Стрелков (1929—2016), паразитолог, доктор биологических наук и Андрей Александрович Стрелков (род. 1934), кандидат биологических наук.

Научная деятельность 
Занимался изучением паразитических и свободно живущих морских простейших (инфузорий и радиолярий). Заложил основы изучения сравнительной анатомии инфузорий и выявил направления эволюционного развития этой группы. Осуществил детальный морфологический анализ и установил планы строения отряда Entodiniomorpha. Установил, что цитоскелет инфузорий состоит из полисахарида из группы гемицеллюлоз. Опроверг существовавшую в начале XX века гипотезу о наличии аналогов «нервной системы» у простейших. Описал около 90 видов, 24 рода и 5 семейств инфузорий.

Разработал методики цитологической фиксации морских радиолярий, предотвращающие разрушение цитоскелета, что позволило ему в 1959 году дать наиболее полную для своего времени характеристику строения и систематики радиолярий.

Принимал участие в многочисленных экспедициях: в 1957—1959 годах на Курильские острова и Сахалин, 1956 году в Тихий и Индийский океан на судне «Витязь», в 1965 году на Карибские острова.

Был научным редактором около 150 монографий, включая тома «Фауны СССР» и «Определителей по фауне СССР».

Награды 
Дважды (в 1963 и 1971 годах) был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Избранные публикации 
Автор множества публикаций в том числе.

Примечания 

Биологи XX века
Гидробиологи СССР
Зоологи СССР
Сотрудники Зоологического института РАН
Авторы учебников по биологии
Протозоологи